Канди́нский — сибирская фамилия; образована от названий рек Кондá (приток Иртыша) или Кóнда (приток Витима).

Известные носители
 Кандинский, Алексей Иванович (1918—2000) — советский и российский музыковед.
 Кандинский, Василий Васильевич (1866—1944) — русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма.
 Кандинский, Виктор Хрисанфович (1849—1889) — русский психиатр, один из основоположников российской психиатрии.

Двойные фамилии
 Скорубский-Кандинский, Антон Павлович (1960—2014) — художник-живописец, правнук Василия Кандинского.

См. также 
 Кандинские
 Кондинский район
 Синдром Кандинского — Клерамбо

Примечания